Grabin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Grabin, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Grabin, un village dans la voïvodie d'Opole ;
 Grabin, un village dans la voïvodie de Poméranie ;
 Grabin, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Grabin, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Patronymie
 Vasiliy Grabin est un concepteur de pièces d'artillerie soviétique.

Homonymie de toponyme